A Portugál Királyság 1139-ben jött létre, és a köztársaság kikiáltásig, 1910-ig, Portugália államformája királyság volt.

Családfa

Leszármazási lista

A Burgundiai-ház eredete
A1. II. Jámbor Róbert (*972–†1031), Franciaország királya: 996–1031, (Capeting-ház, avagy Capet-ház); 3. h: Provence-i (Arles-i) Konstancia (*986–†1034)
B1. (harmadik házasságból) I. Róbert (*1011–†1076), Burgundia hercege: 1032–1076; 1. h: Hélie de Semur (*? - †?)
C1. (első házasságból) Henrik (*1035–†1070?/1072?), gróf; h: Barcelonai Szibilla (*1035–†1074)
D1. Henrik (*1066–†1112), gróf, őt lásd lejjebb, Burgundiai-ház, A1. alatt!

Burgundiai-ház
A1. Alapító Henrik (*1066 - †1112), őt lásd feljebb, „A Burgundiai-ház eredete”, D1. alatt!, Portugália grófja: 1093 – 1112; h: Leóni (Kasztíliai) Terézia (*1080 - †1130), régensnő: 1112 – 1128  
B1. I. Hódító Alfonz (*1109 - †1185), uralkodott: Portugália grófja: 1112 – 1139, Portugália királya: 1139 – 1185; h: Savoyai Matild (*1125 - †1157) 
C1. I. Népesítő Sancho (*1154 - †1211), uralkodott: 1185 – 1211; h: Barcelonai Dulcia (*1160 - †1198)
D1. II. Kövér Alfonz (*1185 - †1223), uralkodott: 1211 – 1223; h: Kasztíliai Urraca (*1186?/1187? - †1220)
E1. II. Kegyes Sancho (*1207 - †1248), uralkodott: 1223 – 1247 (felkelés elűzte; Kasztíliában halt meg); h: Mancia Lopez de Haro (*1215? - †1270) 
E2. III. Helyreállító Alfonz (* 1210 - †1279), uralkodott: 1247 – 1279; 1. h (érvénytelenítve): Boulogne-i Matild (*1202 - †1262), 2. h: Kasztíliai Beatrix (*1242 - †1303)
F1. (második házasságból) I. Földművelő Dénes (*1261 - †1325), uralkodott: 1279 – 1325; h: Aragóniai Erzsébet (*1271 - †1336)
G1. IV. Merész Alfonz (*1291 - †1357), uralkodott: 1325 – 1357; h: Kasztíliai Beatrix (*1293 - †1359)
H1.  I. Igazságosztó Péter (*1320 - †1367), uralkodott: 1357 – 1367; 1. h (érvénytelenítve): Kasztíliai Blanka (*1315 - †1375), 2. h: Konstancia Manuel de Villena (*1316 - †1345), 3. h: Inês de Castro (*1320?/1325? - †1355 /meggyilkolták/), házasságon kívüli kapcsolat: Teresa Lourenço (*? - †?)
I1. (második házasságból) I. Szép Ferdinánd (*1345 - †1383), uralkodott: 1367 – 1383; h: Leonor (Eleonóra) Teles de Menezes (*1350 - †1386), régensnő: 1383 – 1385, (el kellett hagynia Portugáliát, Kasztíliában halt meg)
J1. I. Beatrix (*1372 - †1409?, 1412 után?, 1420 körül?),  uralkodott: 1383 – 1385 (neki is el kellett hagynia Portugáliát, ő is Kasztíliában halt meg); h: I. János (*1358 - †1390 /lovasbalesetben halt meg/), Kasztília és León királya, (Trastámara-ház)
I2. (házasságon kívüli kapcsolatból) János (*1357 - †1433), az Avis Lovagrend Nagymestere, őt lásd lejjebb, Avis-ház, A1. alatt!

Avis-ház
A1. I. Jó János (*1357 - †1433), uralkodott: 1385 – 1433, őt lásd feljebb, Burgundiai-ház, I2. alatt; h: Lancasteri Filippa  (*1359 - †1415); házasságon kívüli kapcsolat: Inês Pires Esteves (*? - †?)
B1. (házasságon kívüli kapcsolatból): I. Alfonz (*1377 - †1461), Bragança első hercege: 1442 - 1461, őt lásd lejjebb, Bragança-ház, I.A1. alatt!
B2. I. Ékesszóló Eduárd (*1391 - †1438), uralkodott: 1433 – 1438; h: Aragóniai Eleonóra (*1402 - †1449)
C1. V. Afrikai Alfonz (*1432 - †1481), uralkodott: 1438 – 1481; 1. h: Coimbrai Izabella (*1432 - †1455), 2. h (képviselők útján megkötve, és érvénytelenítve): Johanna "La Beltraneja" (Kasztíliai Johanna) (*1462 - †1530) (Trastámara-ház)
D1. (első házasságból) II. Tökéletes János (*1455 - †1495), uralkodott: 1481 – 1495; h: Viseui Eleonóra (*1458 - †1525), őket lásd lejjebb, DA1. alatt is! 
C2. Ferdinánd (*1433 - †1470), Viseu második hercege és Beja első hercege; h: Beatrix (*1430 - †1506) hercegné,
DA1. Eleonóra (*1458 - †1525), h: II. János (*1455 - †1495) király, őket lásd feljebb, D1. alatt is! 
DA2. I. Szerencsés Mánuel (*1469 - †1521), (Viseu ötödik hercege és Beja negyedik hercege), király, uralkodott: 1495 – 1521; 1. h: Aragóniai-Kasztíliai Izabella (*1470 - †1498), 2. h: Aragóniai-Kasztíliai Mária (*1482 - †1517), az első feleség húga, 3. h: Kasztíliai Eleonóra (Habsburg Eleonóra) (*1498 - †1558) 
EA1. (második házasságból) III. Kegyes János (*1502 - †1557), uralkodott: 1521 – 1557; h: Kasztíliai Katalin (Habsburg Katalin) (*1507 - †1578)
FA1. Mária Manuéla (*1527 - †1545); h: II. Okos Fülöp (*1527 - †1598), Spanyolország királya, (Habsburg-ház); őket lásd lejjebb, Habsburg-ház, B1. alatt is!
FA2. János Mánuel (*1537 - †1554), infáns, h: Spanyolországi (Habsburg) Johanna (*1535 - †1573) 
GA1. I. Óhajtott Sebestyén (*1554 - †1578 /elesett/), uralkodott: 1557 – 1578. 
EA2. (második házasságból) Izabella (*1503 - †1539), h: I. Habsburg Károly (*1500 - †1558), Spanyolország királya (lemondott), (V. Károly német-római császár), (Habsburg-ház); őket lásd lejjebb, Habsburg-ház, A1. alatt is! 
EA3. (második házasságból) Lajos (*1506 - †1555), Beja ötödik hercege, házasságon kívüli kapcsolat: Violante Gomes (*? - †?)
FB1. I. Antal (António, Prior do Crato) (*1531 - †1595); kikiáltott király: 1580; II. Fülöp, spanyol király (később I. Fülöp néven portugál király) elűzte (Franciaországban halt meg). 
EA4. (második házasságból) I. Kardinális Henrik (*1512 - †1580), uralkodott: 1578 – 1580.

Habsburg-ház
A1. I. Habsburg Károly (*1500 - †1558), Spanyolország királya (lemondott), (V. Károly német-római császár); h: Portugáliai Izabella (*1503 - †1539), őket lásd feljebb, Avis-ház, EA2. alatt is! 
B1. I. Okos Fülöp (*1527 - †1598), uralkodott: 1580 -1598, (II. Fülöp, Spanyolország királya); 1. h: Portugáliai Mária Manuéla (*1527 - †1545), őket lásd feljebb, Avis-ház, FA1. alatt is!; 2. h: Tudor Mária (I. Mária, Anglia királynője) (*1516 - †1558), 3. h: Valois Erzsébet (Izabella) (*1546 - †1568), 4. h: Ausztriai (Habsburg) Anna (*1549 - †1580) 
C1. (negyedik házasságból) II. Kegyes Fülöp (*1578 - †1621), uralkodott: 1598 – 1621, (III. Fülöp, Spanyolország királya), h: Ausztriai (Habsburg) Margit (*1584 - †1611)  
D1. III. Nagy Fülöp (*1605 - †1665), uralkodott: 1621 – 1640 (felkelés a Portugál Királyságtól megfosztotta), (IV. Fülöp, Spanyolország királya); 1. h: Bourbon Izabella (Erzsébet) (*1602 - †1644); 2. h: Ausztriai (Habsburg) Mária Anna (*1634 - †1696)

Bragança-ház
I. Hercegek - A ház eredete
A1. I. Alfonz (*1377 - †1461), Bragança első hercege: 1442 - 1461, őt lásd feljebb, Avis-ház, B1. alatt!; 1. h: Beatriz Pereira de Alvim (*1380 - †1415?/1420?), 2. h: Constança de Noronha (*1395 - †1480)
B1. (első házasságból) I. Ferdinánd (*1403 - †1478), Bragança második hercege: 1461 – 1478; h: Joana de Castro (*1410? - †1479)
C1. II. Ferdinánd (*1430 - †1483 /II. János király (őt lásd feljebb, Avis-ház, első D1., valamint második D1. alatt) kivégeztette/), Bragança harmadik hercege: 1478 – 1483; 1. h: Leonor de Menezes (*1430 - †1452), 2. h: Viseui Izabella (*1459 - †1521); (Viseui Eleonórának (őt lásd feljebb, Avis-ház, D1., valamint DA1. alatt) a testvére)  
D1. (második házasságból) I. Jakab (*1479 - †1532), Bragança negyedik hercege: 1498 – 1532, 1. h: Leonor de Guzmán (*1486? - †1512 /meggyilkolták/), 2. h: Joana de Mendonça (*? - †1580?)
E1. (első házasságból) I. Teodóz (*1510 - †1563), Bragança ötödik hercege: 1532 – 1563; 1. h: Isabel de Lencastre (*1514 - †1558),  2. h: Beatriz de Lencastre (*1542 - †1623)
F1. (első házasságból) I. János (*1543 - †1583), Bragança hatodik hercege: 1563 – 1583; h: Catalina de Guimarães (*1540 - †1614)   
G1. II. Teodóz (*1568 - †1630), Bragança hetedik hercege: 1583 – 1630; h: Ana de Velasco (*1585 - †1607) 
H1. II. János (*1604 - †1656), Bragança nyolcadik hercege: 1630 – 1640; őt lásd lejjebb, II.A1. alatt!

II. Királyok és királynők
A1. IV. Helyreállító János (*1604 - †1656), II. János, Bragança nyolcadik hercege: 1630 – 1640, őt lásd feljebb, I.H1. alatt!, Portugália királya: uralkodott: 1640 – 1656; h: Luiza de Guzmán (1613 - †1666)
B1. VI. Győztes Alfonz (*1643 - †1683), uralkodott: 1656 – 1667 (megfosztották a tróntól, fogságban halt meg), h (érvénytelenítve): Savoyai Mária Franciska (1646 - †1683), Nemours hercegnője 
B2. II. Csendes Péter (*1648 - †1706), uralkodott: 1667 – 1683, mint régens, 1683 – 1706, mint király; 1. h: Savoyai Mária Franciska (1646 - †1683), Nemours hercegnője (VI. Alfonz volt felesége); 2. h: Pfalzi Mária Zsófia (1666 - †1699)  
C1. V. Nagylelkű János (*1689 - †1750), uralkodott: 1706 – 1750; h: Ausztriai (Habsburg) Mária Anna (*1683 - †1754)
D1. Újító József (*1714 - †1777), uralkodott: 1750 – 1777, h: Spanyolországi (Borbón) Mária Anna (*1718 - †1781)) 
E1. I. Siránkozó Mária (*1734 - †1816), uralkodott: 1777 – 1816; h: III. Péter (*1717 - †1786) király, őt lásd lejjebb, D2. alatt!  
D2. III. Péter (*1717 - †1786), uralkodott: 1777 – 1786, h: I. Mária (*1734 - †1816) királynő, őt lásd feljebb, E1. alatt!
EA1. VI. Irgalmas János (*1767 - †1826), uralkodott: 1816 – 1826; h: Spanyolországi (Borbón) Karola (*1775 - †1830) 
FA1. IV. Katona Péter (*1798 - †1834), uralkodott: 1826 – 1826 (lemondott), (I. Péter, Brazília császára), 1. h: Ausztriai (Habsburg) Mária Leopoldina (*1797 - †1826), 2. h: Leuchtenbergi Amália (*1812 - †1873) 
GA1. (első házasságból) II. Dicsőséges Mária (*1819 - †1853), uralkodott: 1826 – 1828 (I. Mihály király uralma megszakította az uralkodását) és 1834 - 1853; 1. h: Leuchtenbergi Ágost (*1810 - †1835), 2. h: II. Ferdinánd  (*1816 - †1885) király, őt és II. Mária királynőt lásd lejjebb, Bragança-Szász-Coburg-Gotha-ház, A1. alatt!
FA2. I. Bitorló Mihály (*1802 - †1866), uralkodott: 1828 – 1834 (lemondott, Németországban halt meg); h: Löwensteini Adelheid (*1831 - †1909)

Bragança-Szász-Coburg-Gotha-ház
A1. II. Ferdinánd (*1816 - †1885), (Ferdinand von Sachsen–Coburg–Koháry, herceg, Szász-Coburg-Gotha-ház), uralkodott: 1837 – 1853, mint király, 1853 – 1855, mint régens; 1. h: II. Mária (*1819 - †1853) királynő, őket lásd feljebb, Bragança-ház, II.G1. alatt is!, 2. h: Elise Friederike Hensler (*1836 - †1929)
B1. (első házasságból) V. Reményteljes Péter (*1837 - †1861), uralkodott: 1853 – 1861, h: Hohenzollern Stefánia (*1837 - †1859)
B2. (első házasságból) I. Népszerű Lajos (*1838 - †1889), uralkodott: 1861 – 1889; h: Savoyai Mária Pia (*1847 - †1911)
C1. I. Diplomata Károly (*1863 - †1908 /meggyilkolták/), uralkodott: 1889 – 1908; h: Orléans-i Mária Amália (*1865 - †1951)
D1. II. Hazafias Mánuel (*1889 - †1932), uralkodott: 1908 – 1910 (forradalom miatt elmenekült, Angliában halt meg), h: Hohenzollern Auguszta Viktória (*1890 - †1966)

Jelölések 
 * = születés
 † = elhalálozás
 h., 1. h:, 2. h, ...: = házasság, első házasság, második házasság …

Megjegyzések

Források 
 Dicionário de Historia de Portugal, I-III, Lisboa, 1963 – 1967.
 Diccionario de historia de España, I-III, Madrid, 1968-1969.
 R. F. Tapsell: Monarchs, Rulers, Dynasties and Kingdoms of the World, London, 1984.
 , 170–171. oldal
 Ludwig Vones: Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter, 711-1480. Reiche – Kronen – Regionen, Sigmaringen, Thorbecke Verlag, 1993.
 Britannica Hungarica Világenciklopédia, Budapest, 1994-.

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20170630081916/http://roglo.eu/roglo?lang=pt  
 https://web.archive.org/web/20120509022742/http://www.geneall.net/P/
 https://web.archive.org/web/20130922174527/http://purl.pt/776/1/
 http://www.arqnet.pt/
 http://www.homar.org/genealog/ 
 http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
 http://www.friesian.com/perifran.htm#spain 
 https://web.archive.org/web/20080207124541/http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm

Kapcsolódó szócikkek 
 Portugália uralkodóinak listája

Uralkodói családfák
 
Hispániai uralkodók listái